Tilscher ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Tilscher (* 1935), österreichischer Mediziner
 Georg Tilscher (* 1873), Sprach- und Heimatforscher